Frine – etera dell'antica Grecia
 Frine – nome proprio di persona
 Frine (Frine denudata al cospetto dei giudici) – scultura di  Francesco Barzaghi